Dominicus Lampsonius (Dominique Lampson) (1532-1599), poète et humaniste Flamand ;
 (Auguste-Hilaire) Eugène Lampsonius (1822-1871), peintre et illustrateur français.